Э́стли, А́стли (англ. Astley) — может означать:

Английская фамилия 
Известные носители:
 Эстли, Джастин (род. 1983) — английский снукерист.
 Эстли, Рик (род. 1966) — британский исполнитель танцевальной музыки.
 Эстли, Уильям (1855—1911) — австралийский писатель.

 Астлей, Филип (1742—1814) — английский наездник, владелец цирка, предприниматель и изобретатель, иногда называемый «отцом современного цирка».

География 
 Эстли (Уорикшир) — поселение в Северном Уорикшире.
 Эстли (Большой Манчестер)

Примечания